Fotboll i Australien kan syfta på:
 Amerikansk fotboll i Australien 
 Australisk fotboll i Australien 
 Fotboll i Australien 
 Rugby i Australien